Crazy kan henvise til:

 sange
 Crazy (Aerosmith-sang) – sang fra 1994 af Aerosmith
 Crazy (Franka Batelić sang) – sang af den kroatiske sanger Franka Batelić
 Crazy (Gnarls Barkley-sang) – sang af duoen Gnarls Barkley
 Crazy (Seal) – sang af Seal, indspillet i coverversioner af Alanis Morissette, Mushroomhead, Talisman og Iron Savior

 andet
 Crazy (film fra 2000) – tysk ungdomsfilm af Hans-Christian Schmid
 Crazy (bog) – bog af Benjamin Lebert, som er filmatiseret i 2000